Чемпіонат Албанії 1931 — 2-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль стала «Тирана».

Команди-учасниці

Група A 

Позначення:

Результати

Група B 

Позначення:

Результати

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 червня/5 липня 1931

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1931
Албанія